Johann « Hans » Kronberger (en)
 Karl Kronberger (ou Carl Kronberger, 1841-1921), peintre autrichien.
 Lily Kronberger (1890-1974), patineuse artistique hongroise.
 Petra Kronberger (1969-), skieuse alpine autrichienne.